Osijek, grad u Hrvatskoj
 Osijek Vojakovački, naselje u Hrvatskoj
 Osijek Cannons

Povezani članci: 
 Osiek
 Osjek
 Osik
 Osek